Hansteinia is een geslacht van planten uit de acanthusfamilie (Acanthaceae). De soorten uit het geslacht komen voor in zuidelijk Centraal-Amerika, in de landen Costa Rica en Panama.

Soorten 
 Hansteinia blepharorhachis (Lindau) Durkee
 Hansteinia gracilis Lindau
 Hansteinia stricta (Leonard) D.N.Gibson
 Hansteinia ventricosa (Donn.Sm.) D.N.Gibson

Acanthusfamilie